Bryan Cristante – calciatore italiano
 Filippo Cristante – calciatore italiano
 Hernán Cristante – calciatore argentino